Семён Сорокин:
 Сорокин, Семён Егорович (1922—1994) — советский военнослужащий, участник штурма Рейхстага 30 апреля 1945 года.
 Сорокин, Семён Никифорович — кавалер ордена Святого Георгия.